«Guten Morgen» — Закрите ранкове шоу каналу M1. Виходило в ефір з вівторка по суботу з 8:00 до 12:00.

 Ведучі
 Ольга Цибульская
 Нікіта Добринін
 Даша Коломієць
 Денис Христов

 Колишні ведучі
 Кузьма Скрябін
 Ольга Горбачова
 Валерія Бардо (2008—2009)
 Іван Дорн (2008—2009)
 Дмитро Шепелєв